Batalla de Narva (1581), entre Suècia i Rússia, part de la Guerra de Livònia
 Batalla de Narva (1700), entre Suècia i Rússia, part de la Gran Guerra del Nord 
 Batalla de Narva (1704), entre Suècia i Rússia, part de la Gran Guerra del Nord 
 Batalla de Narva (1918), entre Estònia i la Rússia Soviètica, que inicià la Guerra Estoniana d'independència 
 Batalla de Narva (gener del 1919), entre forces estonianes-finlandeses i la Rússia Soviètica 18 - 19 gener
 Batalla de Narva (primavera del 1919), entre Estònia i la Rússia Soviètica el febrer - abril.
 Batalla de Narva (tardor del 1919), entre Estònia i la Rússia Soviètica el novembre - desembre.
 Batalla de Narva (1944), entre l'Alemanya nazi i la Unió Soviètica, part de la Segona Guerra Mundial, que incloïa:
 Batalla del cap de pont de Narva
 Batalla de la línia Tannenberg